Зеегаузен () — німецькомовний топонім, буквальне значення — озерні хати.

Німеччина 
 Зеегаузен — місто в землі Саксонія-Ангальт, Німеччина
 Зеегаузен — об'єднана громада у районі Штендаль, Саксонія-Ангальт, Німеччина
 Зеегаузен — частина владної громади Бьорде — Ванцлєбен, Саксонія-Ангальт, Німеччина
 Зеегаузен-ам-Штаффельзее — муніципалітет у Баварії, Німеччина
 Зеегаузен — колишнє село, тоді передмістя, а тепер дільниця міста Ляйпціґа в Німеччині
 Зеегаузен — колишнє рибальське селище, тепер дільниця громади Оберуккерзее в Уккермарку, Німеччина
 Зеегаузен-бай-Пренцляу — місто в Уккермарку, Бранденбург, Німеччина

Примітки